Theonoe är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1881. Theonoe ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Klotspindlar
Theonoe